Ви́ктор Влади́мирович Соколо́вский: Соколовский, Виктор Владимирович (род. 1925) — советский и российский учёный в области биохимии действия химических и физических факторов окружающей среды, профессор, доктор медицинских наук.
 Соколовский, Виктор Владимирович (род. 1949) — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тульской областной думы.